Tadeusz Dembowski (1738–1809) – polski działacz polityczny i powstaniec
 Tadeusz Dembowski (1856–1930) – lekarz